Reishof ist ein Ortsname:

 Reishof (Frankenhardt), Weiler der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Reishof (Horgenzell), Hof der Gemeinde Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Reishof (Schorndorf), Weiler der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Reichshof